Населені пункти в Чехії:

 Бєла (Гавличкув-Брод)
 Бєла (Пельгржимов)
 Бєла (Семіли)
 Бєла (Опава)

Див. також 

 Біла
 Бяла